Капитан Африка — третий советский сингл рок-группы «Аквариум», выпущенный фирмой «Мелодия» в виде грампластинки. В сингл вошли песни из альбома «Радио Африка» (запись и сведение Андрея Тропилло и Виктора Глазкова в студии MCI летом 1983 года). Примечательным является то, что песни на сингле представлены без радиошумов, присутствующих на самом альбоме.

Участники записи 
 БГ — гитара, вокал
 Александр Ляпин — электрогитара
 Евгений Губерман — барабаны
 Андрей Романов — вокал, флейта
 Михаил Васильев — перкуссия
 Александр Кондрашкин — ударные, перкуссия
 Всеволод Гаккель — вокал, бас-гитара
 Сергей Курёхин — клавишные
 Игорь Бутман — саксофон
 Михаил Кордюков — барабаны

Список композиций

Сторона 1 
 Капитан Африка — 4.45
 Змея — 1.00
(группа «Аквариум» — Б.Гребенщиков)

Сторона 2 
 Рок-н-ролл мёртв — 5.24
 Радио Шао Линь — 1.30
(группа «Аквариум» — Б.Гребенщиков)

Примечания 

Песни группы «Аквариум»
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»